Превземането на Константинопол може да се отнася за:

 Превземането на Константинопол от участниците в Четвъртия кръстоносен поход, с което се слага край на съществуването на Източната Римска империя, като на нейно място е основана Латинска империя.
 Превземането на Константинопол от войската на Никейския император Михаил VIII Палеолог, с което се възстановява Византия, управлявана до нейния окончателен край от династията Палеолози.
 Превземането на Константинопол от армията на османските турци, с което се слага окончателен край на Източната Римска империя, а на нейното място и столица се установява Османската империя.

Вижте също 
 Обсада на Константинопол